Рэйчел Майнер (; род. 29 июля 1980, Нью-Йорк) — американская актриса, известная благодаря съёмкам в сериалах, фильмах и работе на Бродвее. Болеет рассеянным склерозом.

Личная жизнь 
Её отец Питер Майнер был режиссёром и продюсером. Она — внучка продюсера Уортингтона Майнера и актрисы Френсис Фуллер, таким образом Рэйчел — представитель третьего поколения семьи Майнер в американском шоу-бизнесе. Рэйчел стала известна прессе из-за бракосочетания с Маколеем Калкиным, с которым они прожили 2 года (1998—2000) и развелись в 2002 году. Было отмечено, что супруги вступили в брак в довольно раннем возрасте (обоим было по 17 лет).

В 2003 году она стала активно поддерживать саентологию (Scientology), внеся огромный вклад в новый Саентологический центр в Лос-Анджелесе.

Карьера

Телевидение 
Ранние роли Майнер на телевидении: Вики в '' (1990), Мишель Бауэр в сериале Направляющий свет (1989—1995), приглашённая звезда (Ларель) в эпизоде сериала Секс в большом городе, работа в «Twenty-something Girls vs. Thirty-something Women» (1999) и Астрид в  (2004).

Она появляется в 2007 году в сериале Californication в роли Dani California, имя которой является ссылкой на персонажа нескольких песен Red Hot Chili Peppers.

В 2008 году она появилась в эпизоде «The Sacrifice» сериала «Страх как он есть».

В 2009 году она появилась в эпизоде «Симпатия к дьяволу» — первом эпизоде пятого сезона Сверхъестественное, как Мэг Мастерс — демон, и в десятом эпизоде того же сезона — «Abandon All Hope».

В 2013 году завершила свою карьеру по причине болезни — рассеянного склероза. Актриса не запоминает реплики героев и тяжело передвигается, в связи с чем реже выходит в свет.

Театр 
Среди её театральных работ: Дженнифер в спектакле Лауры Кахилл «Naked Faith: The Way at Naked Angels in New York» (1994), Марго в «The Diary of Anne Frank» на Бродвее (1997), Rivkele в адаптации Дональда Маргулиса спектакля Шолома Аша «God of Vengeance» в театре ACT Сиэтла (2000), Сэнди в спектакле Ребекки Гилман «Blue Surge» в Goodman Theatre в Чикаго (2001) и в Public Theater в Нью-Йорке (2002).

Фильмография 

Рэйчел выступила сопродюсером шести эпизодов телесериала «Psycho Girlfriend» и одного «The Online Gamer» в 2009 году. Так же Рэйчел записала саундтрек для «Shining Time Station: 'Tis a Gift» в 1990 году.

Другие работы 
Кроме работы в кино, театре и на телевидении Рэйчел снималась в видеоклипах Only One группы Yellowcard (2004 год) и Sunday группы Sonic Youth (1998 год).

Примечания

Ссылки 
 Интервью CNN

Лауреаты премии «Молодой актёр»
Актрисы театра США
Киноактрисы США